Джансон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джансон, Джиллиан (род. 1995) — американская порноактриса и модель.
 Джансон, Джонатан (1930—2015) — британский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне.